Jobst Hermann ist der Name folgender Personen:

 Jobst Hermann (Schaumburg) (1593–1635), Graf von Holstein und Schaumburg
 Jobst Hermann (Lippe) (1625–1678), Graf zur Lippe, Sternberg und Schwalenberg